Luxemburg comptava l'1 de gener de 2013 amb una població estimada de 537.039 habitants (55,5% luxemburguesos, i un 44,5% d'altres nacionalitats), mentre que el 2005 amb aproximadament 455.000 habitants. En els últims 30 anys la població ha augmentat en més de 100.000 persones. Si es compara amb els seus països veïns, es tracta d'un fenomen excepcional. El motiu destacat d'aquest creixement és la immigració. Els nacionals han vist estancar-se el seu nombre en 275.000, i sense el recurs a les naturalitzacions haurien disminuït. La taxa mitjana anual d'immigració va ser de l'1% per al decenni 1990-2000, quan la mitjana de l'Europa dels Quinze estava entorn del 0,23%.
Dels esmentats 455.000 habitants en 2005, 277.600 eren luxemburguesos, 65.700 portuguesos, 22.400 francesos, 18.800 italians, 16.100 belgues, 10.400 alemanys, 4.500 britànics, 3.500 neerlandesos, 9.600 ciutadans d'altres països de la Unió Europea i 26.300 ciutadans d'altres estats.

El fenomen de la immigració es remunta al . Ja en 1880 un 6% de la població era d'altres nacionalitats, pujant al 12,2% en 1900, 12,8% en 1922 -malgrat els efectes negatius de la Primera Guerra Mundial- i 18,6% en 1930. Només la crisi de 1929 i la Segona Guerra Mundial van contrarestar el fenomen, de manera que el percentatge d'estrangers en 1947 era del 10%. Però després de la postguerra el ritme anterior ha continuat, aconseguint-se el 18,4% en 1970, el 26,3% en 1981, el 29,7% en 1991, i sent en 2005 del 39%. A més dels immigrants residents a Luxemburg, un terç de la mà d'obra la proporcionen immigrants de dia que resideixen als països veïns.

Naixements i defuncions

Referències 

Societat de Luxemburg
Luxemburg